Francja:
 Befort – niemiecka nazwa gminy Belfort

Luksemburg:
 Befort – niemiecka nazwa gminy Beaufort

Osoby:
 Luise Befort – niemiecka aktorka
 Max Befort – niemiecki aktor